Theodore Evelin Mosby, chiamato da tutti Ted, è il protagonista della sitcom How I Met Your Mother, interpretato da Josh Radnor. La serie è incentrata sul Ted Mosby del 2030 di cui si sente solo la voce (doppiato da Bob Saget) che racconta ai suoi due figli storie della sua vita prima di incontrare loro madre.

In Italia è doppiato da Renato Novara nel presente, e da Marco Pagani nel futuro.

Il personaggio 
Ted è un architetto di New York, laureato alla Wesleyan University. È nato a Shaker Heights, nell'Ohio, il 25 aprile del 1978.

È alla costante ricerca di un'anima gemella, con cui sposarsi e metter su famiglia. Per buona parte della serie è innamorato della sua amica Robin, con la quale ha una relazione sentimentale. Ted piace subito a Robin, ma non appena le dice un «Ti amo» al loro primo appuntamento, Robin lo respinge. Ted cercherà lo stesso di sedurla: prima ruba un corno francese blu da un ristorante e glielo porta a casa, poi si introduce insieme con un quartetto d'archi (tutti di colore blu), riempiendo l'appartamento di rose. I due, alla fine, si mettono insieme, anche se in seguito si lasciano quando capiscono di non volere le stesse cose.

Convive coi suoi migliori amici, Marshall e Lily, conosciuti entrambi ai tempi del college, ma quando Lily rimane incinta Ted lascia ai due la casa, per trasferirsi in una tutta sua. Barney è un altro suo grande amico. I suoi genitori, Alfred e Virginia, sono separati; la madre si è felicemente risposata con Clint, un hippy col quale passa molto tempo fumando marijuana. Ha una sorella di nome Heather. Colleziona penny, ama la poesia, la filosofia e la letteratura, inoltre si esprime molto bene con il linguaggio dei segni.

Ted ha sempre avuto il sogno di progettare un grande edificio a New York, ama il suo lavoro e spesso cerca di intrattenere la gente con aneddoti sugli edifici (riguardanti lo stile architettonico e la storia) ma quasi sempre le persone che lo ascoltano si annoiano. Dato che non riesce a concludere nessun progetto serio né a trovare un impiego come architetto, Ted decide di intraprendere la carriera universitaria e ottiene una cattedra ad architettura.

La vita di Ted continua a subire risvolti negativi. Dopo essere stato piantato all'altare da Stella, ritornata con il suo ex marito Tony Grafanello, Ted fatica a riprendersi e la crisi ricade sul lavoro. Pur essendo assunto per disegnare un progetto per la Goliath National Bank, viene licenziato dopo poche settimane. Tenta quindi di avviare una propria attività, la Mosbius Design, ma senza trovare nemmeno un cliente. Così decide di lasciar perdere e accetta l'offerta di Tony, che lo aiuta a trovare lavoro presso la facoltà di Architettura dell'università. Fuori dall'aula, riesce a trovare lavoro anche come architetto privato per la società in cui lavora Barney: infatti la Goliath National Bank riavvia il progetto per costruire una nuova sede, e Barney convince i soci a riaffidare il compito a Ted, che, sebbene riluttante, accetta. Nell'ottava stagione Ted riesce a finire i lavori di costruzione dell'edificio, realizzando il suo sogno.

Nel 2015 nascerà sua figlia Penny. Suo figlio Luke nascerà invece nel 2017.

Relazioni sentimentali 
Ted ha frequentato diverse donne. Alcune di queste sono:

 Robin Scherbatsky: se ne innamora fin dal loro primo incontro (inizio della serie). Alla fine della prima stagione si fidanzano, ma alla fine della seconda si lasciano, in quanto hanno idee diverse sull'evoluzione del loro rapporto: Ted vorrebbe essere sposato ed avere due figli, mentre Robin non sa se vorrà mai sposarsi e non vuole bambini. Nella quarta stagione Robin diventa la "moglie di scorta" di Ted. Nella settima stagione Ted comprende di essere ancora innamorato di lei, e decide di dichiararsi, ma Robin, che nutre solo dell'amicizia per lui, lo respinge, così Ted scioglie il patto della "moglie di scorta". Nonostante tutto il ragazzo continua ad amarla, anche quando Robin è ormai prossima a sposarsi con Barney. All'alba del giorno del matrimonio, Ted rivela a Robin che è stata finora l'unica per lui, ma quando lei pensa di lasciare Barney per tornare con Ted, quest'ultimo la respinge capendo di non essere più lo stesso ragazzo che si innamorò di lei tanto tempo fa, e che lei e Barney sono fatti l'uno per l'altra. I due, così, si sposano, divorziando, però, nel 2016, dopo 3 anni di matrimonio. Nel 2024, la moglie di Ted muore per problemi di salute. Sei anni dopo, nell'episodio finale, dopo che il padre ha finito di narrare la storia, i figli di Ted incoraggiano il padre a tornare con Robin. Così, Ted si presenta sotto casa della donna con in mano il corno blu che aveva rubato il giorno del loro primo appuntamento, facendo intuire che i due hanno ancora una possibilità di avere un futuro insieme.
 Natalie: Una ragazza normale che Ted lascia in malo modo con un messaggio in segreteria il giorno del suo compleanno, perché non disposto a impegnarsi. Quando decide di sposarsi la ricontatta e tornano insieme. Poco dopo, però, Ted decide di interrompere di nuovo la relazione, sfortunatamente il giorno del suo compleanno. Natalie, ferita e umiliata reagisce violentemente e lo pesta dentro un ristorante davanti a tutti.
 Stacy: Ted inizia a frequentare Stacy per pura casualità incontrandola al McLaren's dopo aver scommesso con Barney 10.000 dollari "di saperci fare" ("Ted guarda come ti rimorchio le ragazze").
 Molly: Una ragazza facile del primo anno del liceo, è la ragazza con cui Ted perde la verginità a 17 anni. Lui le giura di amarla e lei anche, ma in realtà è solo una scusa per portarlo a letto; dopo di che lei se ne va e non lo richiama più.
 Karen: La ragazza di Ted negli ultimi tempi del liceo e, a intervalli, anche durante il college. Lei lo tradisce parecchie volte e ogni volta viene scoperta in fallo, ma alla fine tornavano sempre insieme perché lui è troppo innamorato. Karen è una ragazza molto altezzosa e sofisticata, appassionata di vini e arte. Si rimettono insieme (quarta stagione) anche se Ted la rimprovera di essere andata a letto con lui mentre aveva già un altro uomo. Quando poi Karen decide di non voler frequentare Lily e gli amici di Ted, questi, deluso, la pianta in asso.
 Alexa Leskys: una ragazza con la quale Ted si pente di andare a letto, all'inizio del primo anno di college.
 Victoria: è una pasticciera che Ted incontra al matrimonio di Claudia e Stewart. Si mettono insieme e si frequentano per un mese, ma, con l'ambizione di ottenere una borsa di studio in cucina, Victoria parte per la Germania. A questo punto entrambi decidono di cominciare una relazione a distanza, ma falliscono, quando Ted scopre che Robin è innamorata di lui. Si rincontrano molto tempo dopo (nella settima stagione), lei ora è fidanzata con un altro ed è vicina alle nozze, ma il giorno del matrimonio lei e Ted capiscono di essere ancora innamorati, quindi decide di lasciare il fidanzato e tornare insieme a Ted. Nell'autunno 2012, durante l'Autunno delle rotture, Victoria fa capire a Ted di voler portare la relazione ad un livello superiore. Ted le chiede di sposarlo, Victoria accetta ma ad una condizione: Ted deve troncare i rapporti di amicizia con Robin. Ted le dice che ormai fa parte della sua vita ed è impossibile eliminarla, venendo così lasciato da Victoria perché ritiene che lui sia ancora innamorato di lei. È interpretata da Ashley Williams e doppiata da Alessandra Karpoff.
 Stella Zinman: dermatologa che Ted conosce in seguito ad una visita per rimuovere un tatuaggio. I due si innamorarano e si mettono insieme e, nel finale della terza stagione, Ted chiede di sposarla. Il giorno del matrimonio Stella lo lascia sull'altare per tornare con l'ex fidanzato, Tony, con cui ha già una figlia di 7 anni. È interpretata da Sarah Chalke.
 Zoey Pierson: una ragazza, sposata, che in un primo tempo lo prende in antipatia perché Ted è l'architetto responsabile del nuovo progetto della società di Barney e Marshall che andrà a sostituire un vecchio albergo un tempo molto rinomato nella città. I due si fanno la guerra ma, poi, fanno amicizia il giorno del Ringraziamento. Finiscono per innamorarsi mentre Zoey è impegnata col divorzio, e si fidanzano. Si lasciano solo quando Ted decide di costruire un grattacielo, cosa che comporta radere al suolo il vecchio albergo a cui Zoey teneva molto. È interpretata da Jennifer Morrison
 Jeanette Peterson: il Ted del futuro afferma che sarà la sua ultima fidanzata prima di conoscere la sua futura moglie. Il primo incontro con l'architetto avviene apparentemente casualmente in metropolitana, ma successivamente si scopre che la ragazza è una stalker che segue Mosby da circa un anno e mezzo. Nonostante Jeanette dimostri di essere una donna ossessiva con dei problemi di autocontrollo, Ted non trova il coraggio di lasciarla per via del fatto che anche lui è diventato emotivamente instabile, ma quando Jeanette trova sul divano di Ted il manuale da rimorchio di Barney, il Playbook (pensando erroneamente che appartenga a Ted), la ragazza si arrabbia e mette a soqquadro tutto l'appartamento di Ted, portando il loro rapporto all'inevitabile rottura; il Ted del futuro sostiene che è stata la rottura con Jeanette a fargli capire che era ora di trovare la donna giusta con la quale sistemarsi. È interpretata da Abby Elliott.
 Tracy McConnell: è la donna che Ted sposerà in futuro e con la quale ha due figli; è il motore narrativo di tutta la serie. Viene mostrata per la prima volta nell'episodio finale dell'8ª stagione, anche se viene nominata fin dal primo episodio e varie cose che la riguardano sono rivelate nel corso della serie: Ted le aveva già intravisto i piedi nell'appartamento di una sua studentessa con la quale esce per qualche tempo, e aveva per sbaglio preso il suo ombrello giallo. Ted la vede per la prima volta al matrimonio di Barney e Robin, in cui è la bassista della band; i due si parleranno alla stazione di Farhampton e due giorni dopo inizieranno a uscire insieme. Ted le chiederà di sposarlo al faro di Farhampton, anche se i due si sposeranno solo nel 2020, dopo aver avuto Penny nel 2015 e Luke nel 2017. Tracy muore di malattia nel 2024. Il personaggio è interpretato da Cristin Milioti.

Note 

Personaggi di How I Met Your Mother
Mosby, Ted
Mosby, Ted